Särjenluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Särjenluoto (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Särjenluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar